Sporazum iz Indian Springsa je potpisan 12. veljače 1825., a ratificiran 7. ožujka 1825. 

Potpisnici su bili poglavica Creek indijanaca William McIntosh i još nekoliko indijanskih poglavica s jedne strane, i predstavnici američke države Georgije, kojim su predana većina preostalih creečkih ozemlja u Georgiji.

Creečko narodno vijeće, predvođeno Yoholom, prosvjedovalo je protiv takve odluke vladi SAD-a. Predsjednik John Quincy Adams je uvažio njihove prigovore, i sporazum iz Indian Springsa je poništen Washingtonskim sporazumom iz 1826. godine.

Vanjske poveznice 
Treaty of Indian Springs 
Treaty With The Creeks, 1826. Jan. 24, 1826 

Povijest SAD-a (1789. – 1861.)
Mirovni sporazumi